Перязев — фамилия.

Известные носители:
 Перязев, Александр Васильевич (род. 1965) — российский военачальник, генерал-майор.
 Перязев, Глеб Николаевич (род. 1994) — российский оперный певец.